Il singolare  dello  Seguros Bolívar Open Barranquilla 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Facundo Bagnis era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale.

Alejandro Falla ha battuto in finale Horacio Zeballos 6–4, 6–1.

Teste di serie

 Alejandro Falla (Campione)
 João Souza (primo turno)
 Diego Junqueira (primo turno)
 Éric Prodon (Secondo turno, ritiro a causa di un infortunio al ginocchio sinistro)

  Paul Capdeville (primo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
  Horacio Zeballos (finale)
  Matteo Viola (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Barranquilla 2012